Die US Open 2009 fanden vom 1. bis 6. September 2009 in Chicago in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und war mit 52.000 US-Dollar dotiert.
 
Im Endspiel setzte sich der an Position zwei gesetzte Amr Shabana gegen den topgesetzten Ramy Ashour mit 11:7, 11:2, 7:11, 12:14 und 11:8 durch. Titelverteidiger war Nick Matthew, der die letztmalige Austragung im Jahr 2007 gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Gilly Lane einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

PSA World Tour 2009/10
2009
Squashturnier in Chicago